

Флориссент — місто, штат Міссурі
 Флориссент — переписна місцевість, штат Колорадо